Артур Ли
  (1740—1792) — американский врач, дипломат, шпион и политик. Противник рабства, дипломатический представитель США в Великобритании и Франции в годы Войны за независимость.
 Ли, Артур (1945—2006) — лидер, вокалист, мультиинструменталист и автор песен группы Love.